

Patronyme 
Bove est un patronyme notamment porté par : 
 Agnès Bove, comédienne et soprano lyrique française.
 Benjamin Bove (1981-) acteur et présentateur de télévision français.
 Emmanuel Bove (1898-1945), écrivain français.
 Giacomo Bove (1852-1887), officier de marine et explorateur italien.
 Laurent Bove, philosophe français.

Autres 
 Une bove est une cavité souterraine.
 Le monte Bove est une montagne dans les Marches en Italie.

Voir aussi 
 Boves